Raikin bezeichnet:

einen Asteroiden, siehe (4518) Raikin
den Familiennamen von
Arkadi Isaakowitsch Raikin, sowjetischer Schauspieler
Konstantin Arkadjewitsch Raikin, Schauspieler, Sohn von Arkadi Raikin
Bruno Raikin, Musiker (Pianist), britischer Cousin von Arkadi Raikin
den Vornamen von
Raikin Dürr, Pastor in Mecklenburg